Gradec kan syfta på följande platser:

 Gradec, Zagreb – en stadsdel i Zagreb, Kroatien
 Gradec – det slovenska namnet för staden Graz i Österrike
 Gradec (ort i Kroatien, Zagrebs län)
 Gradec, Opsjtina Vrapčište – en ort i Nordmakedonien